8979 Clanga – asteroide della fascia principale
 Clanga (zoologia) – genere di rapaci della sottofamiglia Aquilinae